Мемориальный комплекс «Земля Юрматы» — комплекс в честь ликвидированных населённых пунктов на нынешних территориях городов Ишимбая и Салавата, а также в память о павших в героических боях защитников Родины.

Мемориальный комплекс расположен на трассе Салават — Ишимбай — Стерлитамак, на территории Стерлитамакского района Башкортостана, недалеко от границы с городом Салаватом. Является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства «Наследие» городского округа город Салават.

История 
В годы Великой Отечественной войны из деревень Аллагуват, Карлыкуль, Ирек, Кызыл Аул, Артель Куч, Новопетровский (Кожак) и Малый Аллагуват, на месте которых был построен Салават, ушли на фронт 1428 человек, 513 человек погибли на полях сражений. Их имена выгравированы на гранитных плитах мемориала «Земля Юрматы». Среди них и имя Героя Советского Союза Хасана Ахтямова, уроженца села Аллагуват.

Мемориальный комплекс «Земля Юрматы» возник благодаря инициативе Совета общественной организации «Аллагуват», администраций города Салавата и Стерлитамакского района, Стерлитамакского совхоза-техникума и материальной поддержки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

В наши дни у мемориала «Земля Юрматы» устраиваются памятные мероприятия, чествуют ветеранов, возлагают венки в память погибших.

Ежегодно 9 мая, 22 июня и еженедельно по субботам молодожёнами после регистрации в ЗАГСе возле памятника мемориала проводится возложение цветов.

Автор проекта мемориального комплекса — Прочухан В. П.
Автор памятника Ахтямову Х. Б. — заслуженный художник РБ, член Союза художников России М. Р. Халилов

Состав мемориального комплекса 
В состав комплекса входят:
 Обелиск с символикой.
 Памятник-бюст Герою Советского Союза Ахтямову Х. Б. 1925—1944 гг.)
 Восемь стел с именами погибших воинов (513 имен) из Большого и Малового Аллагувата, Артели Куч, Кызыл Аула, Кожак, Ирика и посёлка Юрматы.
 Памятная доска «Никто не забыт и ничто не забыто» из мансуровского гранита высотой 1,5 м.
 Обелиск с государственной символикой, посвящённый семи переселенным деревням из металла и гранита, высота 8 м.
 Семь памятных камней с названиями деревень.
 Беседка и домик-музей.
 На конкурсе телекомпании «Салават» в 2008 году мемориальный комплекс «Земля Юрматы» был внесён в список 7 чудес света.
 На территории комплекса высажено более 250 деревьев.
 Семь звёздочек на обелиске мемориала символизируют 7 деревень, большая часть жителей которых переселены в город Салават.

Примечания

Ссылки 
 Панорама мемориала
 Мемориальный комплекс на Яндекс карте
 Панорама мемориала 20 сентября 2014 года

История Ишимбая
История Салавата
Здания и сооружения, построенные в 2003 году в России
2003 год в Башкортостане
События 24 сентября
Сентябрь 2003 года